Соссе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 70 км на захід від Парижа, 115 км на північ від Орлеана, 45 км на північ від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 430 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1110,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Соссе на сайті французького Національного інституту географії
 Соссе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Соссе на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Соссе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Соссе на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар